Il singolare del WTA Tour Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Lindsay Davenport.

Teste di serie

  Martina Hingis (finale)
  Lindsay Davenport (campionessa)
  Venus Williams (semifinali)
  Serena Williams (ritiro a causa di lesioni dorso-lombari durante gli allenamenti)

  Mary Pierce (quarti di finale) 
  Nathalie Tauziat (semifinali) 
  Barbara Schett (quarti di finale) 
  Julie Halard-Decugis (primo turno) 

Note
  Monica Seles si era qualificata, ma non ha partecipato a causa della frattura del piede destro.

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 1999